Strange Days puede hacer referencia a:

Strange Days (álbum), un álbum de The Doors.
Strange Days (canción), una canción del álbum homónimo.
Strange Days (película), un film de ciencia ficción.